Rutshuru steht für:

 Rutshuru (Demokratische Republik Kongo), Ort in der Demokratischen Republik Kongo
 Rutshuru (Territorium), Verwaltungseinheit in der Demokratischen Republik Kongo
 Rutshuru (Fluss), Fluss in Uganda und der Demokratischen Republik Kongo